Enrique Castro González (, 23. září 1949 Oviedo – 27. února 2018 Gijón), známý jako Quini (), byl španělský fotbalista.

Hrál především za Sporting Gijón a FC Barcelona. 5× byl nejlepším střelcem 1. ligy a 2× 2. ligy.

Za španělskou reprezentaci hrál 12 let, byl na 2 MS a 1 ME. Zemřel 27. února 2018 ve věku 68 let na infarkt myokardu.

Kariéra 
Quini hrál nejprve za amatérský CD Ensidesa. Potom hrál za Sporting Gijón, FC Barcelona a znovu Sporting Gijón. 5× byl nejlepším střelcem 1. ligy a 2× 2. ligy.

1. března 1981 byl Quini unesen. Po 25 dnech byl osvobozen. Za tu dobu hrála Barcelona 4 zápasy, uhrála jen 1 remízu a 3 prohry a prohrála tak boj o mistrovský titul. Svoje únosce Quini nežaloval, spekuluje se tedy o stockholmském syndromu.

V roce 1982 vyhrál s Barcelonou PVP.

Quini hrál na MS 1978 a 1982 a na ME 1980. Na ME 1980 dal 1 gól.

Statistiky

Úspěchy

Klub 
Barcelona
Copa del Rey: 1980–81, 1982–83
Supercopa de España: 1983
Copa de la Liga: 1983
Pohár vítězů pohárů: 1981–82

Individuální 
Don Balón – Fotbalista Španělska: 1978–79
Trofeo Pichichi (Primera División – král střelců): 1973–74, 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1981–82;
Trofeo Pichichi (Segunda División – král střelců): 1969–70, 1976–77

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Španělští fotbalisté
Fotbalisté FC Barcelona
Fotbalisté Sportingu Gijón
Narození v roce 1949
Narození 23. září
Narození v Oviedu
Úmrtí v roce 2018
Úmrtí 27. února
Úmrtí v Gijónu
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1982
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1980
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1978